Cheiropachus är ett släkte av steklar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1829. Cheiropachus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Cheiropachus